Волохи — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Волохи — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Волохи — деревня в Почепском районе Брянской области.

Украина 
 Волохи — до 1946 года название села Подгорье в Бродовском районе Львовской области.
Волохи — до 1946 года название села Долиновка в Чемеровецком районе Хмельницкой области.

См. также 
 Влахи (значения)
 Влохи (значения)